Амангельды () — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Карабулакского сельского округа. Находится примерно в 47 км к северу от центра города Алга. Код КАТО — 153243200.

Население 

В 1989 году население села составляло 214 человек. Национальный состав: казахи. В 1999 году население села составляло 306 человек (153 мужчины и 153 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 231 человек (111 мужчин и 120 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района